Ponary ist der Name von:

 südlicher Teil von Aukštieji Paneriai und Schauplatz des deutschen Massakers von Ponary an Wilnaer Juden
 Ponary (Polen), Ortsteil der polnischen Kleinstadt Miłakowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren